
Cet article donne la liste par ordre alphabétique des députés français de la IV législature (1968-1973), proclamés élus les 23 et 30 juin 1968. Les modifications apportées en cours de législature sont indiquées en notes. Pour chaque député, la liste précise le département de leur circonscription d'élection ainsi que le groupe dont ils font partie (les députés seulement apparentés à un groupe politique sont indiqués par un « a. » précédant le groupe).

Liste

Notes et références

Articles connexes 
 Assemblée nationale (France)
 Élections législatives françaises de 1968
 IV législature de la Cinquième République française

Lien externe 
 Liste alphabétique des députés de la IV législature sur le site officiel de l'Assemblée nationale